Westwood är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Ashley Westwood (född 1990), engelsk fotbollsspelare
 Jean Westwood (1931–2022), brittisk isdansare
 John Obadiah Westwood (1805–1893), engelsk entomolog
 Keiren Westwood (född 1984), irländsk fotbollsmålvakt
 Lee Westwood (född 1973), engelsk golfspelare
 Vivienne Westwood (1941–2022), brittisk modedesigner

Engelska efternamn